Гайденко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гайденко, Виолетта Павловна (1940—2010) — советский и российский философ, историк философии.
 Гайденко, Олег Николаевич (род. 1967) — деятель российских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Гайденко, Пиама Павловна (1934—2021) — советский и российский философ, историк философии.